Sweetwater kan syfta på:

Musik 
 Sweetwater (musikgrupp) – ett amerikanskt psykedeliskt rockband

Film 
 Sweetwater (1983) – en amerikansk film från 1983 
 Sweetwater (1988) – en norsk-svensk film från 1988
 Sweetwater (1999) – en amerikansk film från 1999

Platser 
 Sweetwater County – ett county i Wyoming
 Sweetwater Dam – en dammbyggnad i Kalifornien
 Sweetwater, Florida – en stad i Florida
 Sweetwater, Tennessee – en stad i Tennessee
 Sweetwater, Texas – en stad i Texas

Bolag
Sweetwater (bolag) – ett filmbolag